Localidades na Itália
 Ravena ()

Localidades nos Estados Unidos
 Ravenna (Kentucky)
 Ravenna (Michigan)
 Ravenna (Nebraska)
 Ravenna (Ohio)
 Ravenna (Texas)

Outros
 Ravenna Calcio — clube italiano
 Pierfelice Ravenna - botânico chileno

Desambiguações de topônimos